Valdomiro Luiz da Rocha (Santa Cruz do Sul, 1945) é um político brasileiro.

Foi prefeito do município de Vera Cruz, por um mandato. Anteriormente, foi eleito também para três mandatos no poder legislativo. Foi presidente da AMVARP (Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo) e do COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento), órgãos de atuação significativa em âmbito regional e estadual. Casado com Teresa Rocha, tem três filhos.

Valdomiro tomou posse como Coordenador Regional de Educação no dia 3 de janeiro de 2011. Teve seu nome oficializado no dia 29 de dezembro, após passar pelo crivo do Conselho Político Regional do PT, partido o qual era filiado, tendo sua indicação recebido o aval do Governador do Estado Tarso Genro.

Ligações externas
Valdomiro Luiz da Rocha/Gazeta do Sul/Poder Legislativo

 [http://www.gazetadosul.com.br/noticia/8155-conheca_valdomiro_luiz_da_rocha.html Valdmiro Luiz da Rocha/Gazeta do Sul/Conheça Valdomiro Luiz da Rocha

Prefeitos de Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
Naturais de Santa Cruz do Sul